El Torneig de Marsella 2014, conegut oficialment com a Open 13 2014, és una competició tennística sobre pista dura dins les sèries 250 de l'ATP. La 21a edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 23 de febrer del 2014 al Palais des Sports de Marsella, França.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014